Mezcala es una localidad a orillas del lago de Chapala, pertenece al municipio de Poncitlán en el estado de Jalisco, México. Según el censo del 2020 la localidad cuenta con una población de 6047 habitantes.

Geografía

Ubicación 
Mezcala se ubica en el municipio de Poncitlán, en la región ciénega en la orilla del lago de chapala. Se ubica en las coordenadas 20°20'06"N 103°01'01"O a una altitud de 1531

Clima

Referencias 

Localidades del estado de Jalisco